Schmerold ist der Ortsname von

 Schmerold (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Schmerold (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern